Venne (weiland), een laaggelegen weiland
 Venne (Leudal), een buurtschap bij Neer in de Nederlandse gemeente Leudal, provincie Limburg
 Venne (Ostercappeln), een plaats in de Duitse gemeente Ostercappeln, deelstaat Nedersaksen
 Venne (Senden), een plaats in de Duitse gemeente Senden, deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Venne (Winschoten), een winkelstraat in de Nederlandse stad Winschoten, provincie Groningen